Василий Михайлович Бельченко — советский государственный и политический деятель, председатель Калининского областного исполнительного комитета.

Биография 
Родился в Ставропольском крае в 1929 году. Член ВКП(б).

С 1952 года - на общественной и политической работе. В 1952-2005 гг. — инженер-химик Нордвикской нефтеразведочной экспедиции Главсевморпути, работник Редкинского химического опытного завода, секретарь парткома Редкинского опытного химического завода и член бюро Завидовского райкома КПСС, 1-й секретарь Конаковского райкома КПСС, заведующий отделом промышленности, строительства и транспорта, первый секретарь Калининского горкома КПСС, 2-й секретарь Калининского обкома КПСС, председатель Калининского облисполкома, первый заместитель министра сельского хозяйства РСФСР, председателем производственно-научного объединения «Россельхозхимия», начальник Главагроснаба, председатель Совета директоров Росагроснаба — заместитель министра сельского хозяйства РФ, главный советник—консультант по вопросам перспективного развития ОАО «Росагроснаб».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го, 9-го, 10-го, 11-го созывов.

Ссылки 
 Бельченко
 Бельченко
 Бельченко

Председатели Калининского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Первые секретари Калининского горкома КПСС
Первые секретари районных комитетов КПСС
Вторые секретари Калининского обкома КПСС
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС